Bakweri peut désigner :
 les Bakweri, une population du Cameroun
 le bakweri, une langue bantoue